

Населені пункти та їхні частини

 Доманін — село в гміні Кемпно Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Доманін — село в гміні Домб'є Кольського повіту Великопольського воєводства
 Доманін — осада в гміні Кемпно Кемпінського повіту Великопольського воєводства

Доманін (Годонін)
 Доманін (Їндржіхув Градець)

Примітки